Гайрат Бахромович Шоумаров (род. 1947, ) — советский и узбекистанский работник образования. Министр народного образования Узбекистана (2008—2010)

Биография 
Родился в 1947 году в Ташкенте в семье врача.

Окончил Ташкентский государственный педагогический институт им. Низами (1973).

Аспирант (1977—1979) НИИ дефектологии Академии педагогических наук в Москве, старший научный сотрудник (1988—1989). Он является действительным членом (академиком) Международной академии психологических наук. С 1991 по 1996 год был ректором Центрального института повышения квалификации народного образования им. А. Авлони, с 1996 по 1998 год — директором Республиканского центра образования.

Доктор наук (1990), психолог, профессор (1993). Главный советник Аппарата Президента Республики Узбекистан (2000). Одновременно с 3 апреля 2000 года — руководитель группы по реализации Национальной программы подготовки кадров на 2002—2008 годы, ректор Узбекского государственного университета мировых языков.

В 2008—2010 гг. — министр народного образования Республики Узбекистан, советник министра народного образования Республики Узбекистан.

Примечания

Ссылки 
 uzedu.uz

Министры народного образования Узбекистана
Выпускники Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами
Ректоры вузов Узбекистана
Доктора психологических наук